Abd al-Azíz může být:

křestní jméno
 Abd al-Azíz ibn Saúd (1876–1953) – první král Saúdské Arábie

příjmení
 Abd Alláh bin Abd al-Azíz (1924–2015) – král Saúdské Arábie v letech 2005–2015
 Chálid bin Abd al-Azíz (1913–1982) – čtvrtý král Saúdské Arábie
 Fahd bin Abd al-Azíz (1921–2005) – pátý král Saúdské Arábie
 Fajsal bin Abd al-Azíz (1906–1975) – třetí král Saúdské Arábie
 Salmán bin Abd al-Azíz (* 1935) – od roku 2015 králem Saúdské Arábie
 Saúd bin Abd al-Azíz (1902–1969) – druhý král Saúdské Arábie
 Sultán ibn Abd al-Azíz (1928–2011) – saúdskoarabský korunní princ
 Umar ibn Abd al-Azíz (682–720) – arabský chalífa z rodu Umajjovců v letech 717 – 720

Externí odkazy